Juan Manuel Correa (* 9. August 1999 in Quito) ist ein ecuadorianisch-US-amerikanischer Automobilrennfahrer. Er startete 2019 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft. Nach einem schweren Unfall am 31. August 2019 am Rande des Großen Preises von Belgien in Spa-Francorchamps, bei dem der Franzose Anthoine Hubert ums Leben gekommen war, befand sich Correa lange in Rehabilitation. Ab 2021 startet er für ART Grand Prix in der FIA Formel 3.

Karriere 

Correa begann seine Motorsportkarriere 2008 im Kartsport, in dem er bis 2015 aktiv blieb. Unter anderem gewann er 2013 das Finale der Rotax-Max-Junioren-Challenge und er wurde 2015 Fünfter in der Kart-Europameisterschaft.

2016 wechselte Correa in den Formelsport und wurde vom Prema Powerteam für die deutsche Formel-4-Meisterschaft unter Vertrag genommen. Mit einer Podest-Platzierung schloss er die Saison auf dem zehnten Gesamtrang ab. Ferner bestritt er mit dem Prema Powerteam einige Rennen der italienischen Formel-4-Meisterschaft 2016. Dabei gewann er drei Rennen und wurde Gesamtsechster. 2017 blieb Correa beim Prema Powerteam in der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Darüber hinaus debütierte er für Jenzer Racing in der GP3-Serie, in die er während der Saison 2018 einstieg.

In der Saison 2019 stieg Correa in die Formel 2 auf, wo er mit dem Sauber Junior Team By Charouz an den Start geht.

Während des Rennens auf dem Circuit de Spa-Francorchamps am 31. August 2019 war er in den tödlichen Unfall von Anthoine Hubert verwickelt. Hubert war nach einem Ausweichmanöver aufgrund eines geplatzten Reifens von Giuliano Alesi ausgangs der Raidillon de l’Eau Rouge gegen die Streckenbegrenzung geprallt, woraufhin sein Fahrzeug zurückgeschleudert wurde. Correa konnte nicht ausweichen und erfasste bei einer Geschwindigkeit von rund 270 km/h mit seinem Rennwagen das Fahrzeug von Hubert. Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe erlag Hubert rund zwei Stunden später im Medical Center seinen Verletzungen. Correa und Alesi wurden in ein Lütticher Krankenhaus verbracht, wo Correa sich am Abend des Unfalls außer Lebensgefahr befand, jedoch durch den Unfall Beinbrüche und eine Wirbelsäulenverletzung erlitten hatte. Alesi kam ohne nennenswerte Verletzungen davon und wurde nicht stationär aufgenommen. Correa musste sich in 13 Monaten insgesamt 24 Operationen unterziehen und bis Oktober 2020 ein Fixateur am rechten Bein tragen.

Am 1. Februar 2021 kündigte Correa sein Motorsport-Comeback für die Saison 2021 an, wo er mit dem französischen Rennsportteam ART Grand Prix an der FIA Formel-3-Meisterschaft teilnehmen wird. Er sammelte insgesamt 11 Meisterschaftspunkte, womit er die Saison auf Gesamtrang 21 abschloss.

Persönliches 
Correa besitzt die Nationalitäten Ecuadors und der Vereinigten Staaten. Er startet primär mit US-amerikanischer Rennlizenz, zum Teil aber auch mit einer italienischen.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website von Juan Manuel Correa (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Italien)
Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
Ecuadorianer
US-Amerikaner
Geboren 1999
Mann